

Onomastica
Antipatro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Antipatro (397 a.C.-319 a.C.) – generale macedone
 Antipatro (46 a.C. – 4 a.C.) – figlio di Erode il Grande
 Antipatro II (? – 294 a.C.) – re di Macedonia
 Antipatro Etesia (? – 279 a.C.) – re di Macedonia
 Antipatro di Bostra (V secolo) – vescovo e santo
 Antipatro di Derbe (I secolo a.C.) – tiranno di Derbe
 Antipatro di Sidone (II secolo a.C.) – poeta
 Antipatro di Tarso (200 a.C.-129 a.C.) – filosofo ellenistico
 Antipatro di Tessalonica (I secolo a.C.) – poeta
 Erode Antipatro (? – 43 a.C.) – padre di Erode il Grande, amministratore della Giudea